Porwany za młodu (oryg. Kidnapped) – książka Roberta Louisa Stevensona z 1886 roku, wielokrotnie adaptowana

Filmy
 Kidnapped – film z 1935 roku,
 Kidnapped – film z 1938 roku,
 Kidnapped (polski tytuł: Porwany za młodu) – film z 1960 roku,
 Kidnapped – film z 1971 roku,
 Kidnapped – film z 1995 roku,
 Kidnapped (polski tytuł: Uprowadzeni) – serial telewizyjny.

Zobacz też 
 kidnapping.